Marian Sikora (1914–1944) – żołnierz ruchu oporu, porucznik Armii Krajowej.
 Marian Sikora (1915–2003) – prawnik kanonista, duchowny katolicki, pallotyn